Sarcinella fibraenella är en ringmaskart som beskrevs av Chiplonkar och Ghare 1976. Sarcinella fibraenella ingår i släktet Sarcinella och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
fibraenella